Сан-Хуан-де-ла-Рамбла ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Тенерифе. Занимает площадь 20,66 км². Население 5076 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web municipal
 Google Map

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе